Naderi bzw. Nāderī ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Naderi (* 1946), iranischer Regisseur  
 Firouz Naderi (* 1946), iranisch-amerikanischer Wissenschaftler und Direktor des NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
 Mehdī Nāderī (* 1973), iranischer Filmemacher
 Mohammad Naderi (* 1996), iranischer Fußballspieler
 Najib Naderi (* 1984), afghanischer Fußballspieler